All for You: A Dedication to the Nat King Cole Trio – album Diany Krall
 All for You – album Janet Jackson
 All for You – singel Namie Amuro